Priddy ist der Familienname folgender Personen:

 Robert C. Priddy (* 1936), britisch-norwegischer Philosoph und Publizist
 Nancy Priddy (* 1941) US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin 
 William Priddy (* 1977), US-amerikanischer Volleyballspieler

Priddy steht außerdem für:

 Priddy (Somerset), Ort in Somerset
 Priddy (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Priddy-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika